Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1997 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Helena Suková et Cyril Suk battent Larisa Neiland et Andreï Olhovskiy en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 

|-
|1|| Lindsay Davenport Grant Connell||align=center|1/2 finale|| Helena Suková Cyril Suk (4)
|-
|2|| Lisa Raymond Patrick Galbraith||align=center||| Martina Hingis John-Laffnie de Jager
|-
|3|| Larisa Neiland Andreï Olhovskiy||align=center|Finale|| Helena Suková Cyril Suk (4)
|-
|4||style=background-color:#CCCCFF| Helena Suková Cyril Suk||align=center|Victoire'''|| Larisa Neiland Andreï Olhovskiy (3)
|-
|5|| Manon Bollegraf Rick Leach||align=center|1/4 de finale|| Lindsay Davenport Grant Connell (1)
|-
|6|| Mary Joe Fernández Sandon Stolle||align=center||| Mariaan de Swardt Neil Broad
|-
|7|| Alexandra Fusai David Adams||align=center||| Yayuk Basuki Tom Nijssen
|-
|8|| Anna Kournikova Mark Knowles||align=center||| Ruxandra Dragomir Leander Paes
|}

|-
|9|| Caroline Vis Joshua Eagle||align=center||| Elena Likhovtseva Max Mirnyi
|-
|10|| Linda Wild Donald Johnson||align=center||| Shirli-Ann Siddall Danny Sapsford ()
|-
|11|| Sabine Appelmans Libor Pimek||align=center||| Yayuk Basuki Tom Nijssen
|-
|12|| Debbie Graham Jim Grabb||align=center||| Barbara Rittner Karsten Braasch
|-
|13|| Katrina Adams Luke Jensen||align=center||| Nana Miyagi Kent Kinnear
|-
|14|| Mercedes Paz Pablo Albano||align=center||| Tina Križan Wayne Arthurs
|-
|15|| Rika Hiraki Mahesh Bhupathi||align=center||| Manon Bollegraf Rick Leach (5)
|-
|16|| Corina Morariu Alex O'Brien||align=center||| Kristie Boogert Marius Barnard
|}

|-
|1|| Venus Williams Christo van Rensburg||align=center||| Rika Hiraki Mahesh Bhupathi (15)
|-
|2|| Clare Wood Mark Petchey||align=center||| Manon Bollegraf Rick Leach (5)
|-
|3|| Samantha Smith Chris Wilkinson||align=center||| Ruxandra Dragomir Leander Paes
|-
|4|| Shirli-Ann Siddall Danny Sapsford||align=center||| Mariaan de Swardt Neil Broad
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1997
Wimbledon Double mixte
Wimbledon Double mixte
Sport en Angleterre en 1997
Tennis en juin 1997
Tennis en juillet 1997